Цепь Каннингема (цепь почти удвоенных чисел) — последовательность простых чисел определённого вида, названо в честь математика .

Цепь Каннингема первого рода длины n — это последовательность простых чисел (p1,…,pn), таких что для всех 1 ≤ i < n, pi+1 = 2 pi + 1 (следовательно, каждый член этой цепи, за исключением последнего, является числом Софи Жермен, а за исключением первого — безопасным простым числом): , , , …, .

Цепь Каннингема второго рода длины n — это последовательность простых чисел (p1,…,pn), таких что для всех 1 ≤ i < n, pi+1 = 2 pi — 1 : 

Цепи Каннингема иногда обобщают как последовательность простых чисел (p1,…,pn), таких что для всех 1 ≤ i < n, pi+1 = api + b для фиксированных взаимно простых целых a, b. Такая цепь называется обобщённой цепью Каннингема.

Цепь Каннингема называется полной, если не может быть продолжена, то есть если предшествующий и последующий член последовательности не будут простыми.

Цепи Каннингема сейчас признаны полезными для криптографических систем, поскольку «они обеспечивают две конкурентные приемлемые установки для схемы шифрования Эль-Гамаля, которые могут быть использованы в любом месте, где проблема вычисления дискретного логарифма трудна».

Самые большие известные цепи Каннингема 
Согласно гипотезе Диксона и более общей гипотезе H Шинцеля, большинством учёных полагающимся верными, для любого k имеется бесконечное число цепей Каннингема длины k. Нет, однако, известного метода генерации таких цепей.

q# обозначает примориал 2×3×5×7×…×q.

К 2011 году самая большая известная цепь Каннингема любого рода имеет длину 17. Первая найдена была цепь первого рода, начинающаяся с 2759832934171386593519, (найдена Ярославом Вроблевским в 2008 году).

Совмещаемость цепей Каннингема 
Пусть нечётное простое число  — первое число в цепи Каннингема первого рода. Поскольку первое число нечётное, . Так как все последующие числа в цепи равны , то . Отсюда, , , и так далее.

Это свойство неформально можно наблюдать при представлении чисел в двоичном виде (заметьте, что для любого основания умножение числа на основание приводит к сдвигу цифр влево) Если мы представим  в двоичном виде, мы увидим, что при умножении  на 2 младший знак числа  становится вторым знаком числа . Поскольку  нечетно, младший знак равен 1 и он становится вторым справа знаком . И, наконец, мы видим, что  станет нечётным при прибавлении 1 к . Таким образом, производные простые в цепи Каннингема получаются сдвигом двоичного числа влево на одну позицию и заполнением освободившейся позиции единицей. Для примера приводим полную цепь длины 6, начинающуюся с 141361469:

Аналогичный результат можно получить и для цепей второго рода. Заметим, что из  и отношения  следует, что . В двоичной записи простые числа в цепи Каннингема второго рода кончаются на «0…01», где для любого  число нулей для  на единицу больше числа нулей . Как и в случае чисел первого рода, биты слева от этих сдвигаются влево на одну позицию в каждом последующем члене цепи.

Примечания

Ссылки 
 The Prime Glossary: Cunningham chain
 PrimeLinks++: Cunningham chain
 : первый член минимальной полной цепи Каннингема первого рода длины , для 
 : первый член минимальной полной цепи Куннингама второго рода длины , для 

Теория простых чисел